Zona Industriale I ima više značenja:
 Zona Industriale I, Bolzano
 Zona Industriale I, Catanzaro
 Zona Industriale I, Palermo
 Zona Industriale I, Torino